Мирослав Янота () — чехословацкий борец классического стиля, призёр чемпионатов Европы и мира, участник летних Олимпийских игр 1972, 1976 и 1980 годов.

Олимпиады 
На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Янота в первой схватке чисто победил монгольского борца Дасрана Мягмаржава, а во второй добился ничьей с представителем Норвегии . В третьем круге Янота снова одержал чистую победу, на этот раз над финном , а в следующем снова была зафиксирована ничья, теперь с румынским борцом . Схватку с югославом Миланом Ненадичем Янота проиграл чисто и завершил выступления на Олимпиаде, оказавшись в итоговом протоколе четвёртым.

В 1976 году на Олимпиаде в Монреале в первой схватке соперник Яноты сенегалец  был дисквалифицирован. Далее Янота одержал две победы по очкам: над венгром Чабой Хегедюшом и французом . В четвёртой схватке он так же по очкам уступил советскому борцу Владимиру Чебоксарову. В пятой схватке Янота уступил представителю Югославии Момиру Петковичу и занял пятое место.

На Олимпийских играх в Москве в 1980 году первая схватка Яноты закончилась поражением по очкам от представителя Сирии Мохаммада эль-Улаби. В следующей схватке с венгром Михаилом Тома Янота был дисквалифицирован. Набрав 7 штрафных очков, он завершил выступления, оказавшись по итогам соревнований на девятом месте.

Примечания 

Борцы по алфавиту
Борцы Чехословакии
Борцы среднего веса
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года